Zsoldos ist der Familienname folgender Personen:

 Imre Zsoldos (1919–1985), ungarischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Péter Zsoldos (1930–1997), ungarischer Science-Fiction-Autor